Гильом II де Бо или Гульельмо II дель Бальцо (, , ум. ок. 1444) — герцог Андрии и граф Монтескальозо с 1422.

Биография 
Сын Франсуа I де Бо, герцога Андрии, и Свевы дель Бальцо-Орсини.

Известен, в основном, тем, что его кузина Алиса де Бо, последняя графиня д'Авеллино, сделала его единственным своим наследником по завещанию, составленному 7 октября 1426. Карл Анжуйский, брат Луи III и губернатор Прованса, захватил после смерти графини замок Бо, где находились её документы. Луи Анжуйский пытался захватить наследство Алисы, но папа Мартин V вступился за герцога Андрии. 25 марта 1428 папа поручил архиепископу Нарбоннскому, губернатору Авиньона и Конта-Венессена, ввести Гильома во владение Каромбом и другими замками, ранее принадлежавшими Алисе в Конта.

7 сентября 1428 король Неаполя отказался от всех претензий на имущество Аликс, за исключением замка Бо, и 12 ноября Гильом принес оммаж ректору Конта-Венессена за замки Каромб, Брант, Сариан, принадлежавшие до этого Агу де Бо, и замки Сент-Ипполит, Комон, Бомон и Тор, доставшиеся от Алисы.

6 сентября 1429 он продал Луи Шалонскому, принцу Оранскому, при условии, что тот выплатит долги Алисы, земли и замки Конта-Венессена, которые он унаследовал от своих родственников.

Семья 

Жена: Мария Брунфорта

Дети:

 Франсуа II де Бо, герцог Андрии
 Гильом

<center>

Литература 

 Noblemaire G. Histoire de la maison des Baux. P., 1913

Дом де Бо
Графы Монтескальозо